Джеймс Моррисон:
 Моррисон, Джеймс (род. 1984) — британский певец.
 Моррисон, Джеймс (род. 1986) — шотландский футболист английского происхождения. 
 Моррисон, Джеймс (1943—1971) — поэт, вокалист, участник The Doors.